Zimmerlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zimmerlin (* 1955), Schweizer Komponist
 Erich Zimmerlin (1909–1999), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Zimmerling